Łowca androidów – amerykański film z 1982 roku w reżyserii Ridleya Scotta,
 Blade Runner – ścieżka dźwiękowa do filmu, autorstwa Vangelisa,
 Blade Runner 2049 – amerykański film z 2017 roku w reżyserii Denisa Villeneuve’a,
 Blade Runner – gra komputerowa na Commodore 64 i ZX Spectrumz z 1985,
 Blade Runner – gra komputerowa na PC z 1997,
 The Blade Runners – profesjonalna drużyna zapaśnicza,
 Blade Runner – określenie niepełnosprawnych sportowców używających protez nóg do biegania (np. Oscar Pistorius),